Greenaway ist der Familienname folgender Personen:

 Bob Greenaway (Arthur Robert Greenaway; 1928–2004), englischer Fußballspieler
 Kate Greenaway (1846–1901), englische Aquarellmalerin und Illustratorin
 Peter Greenaway (* 1942), britischer Künstler und Filmemacher
 Roger Greenaway (* 1938), englischer Songwriter, siehe Roger Cook und Roger Greenaway